Alapocas bezeichnet:
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Delaware, siehe Alapocas (Delaware)
 einen Fluss im US-Bundesstaat Delaware, siehe Alapocas Run
 einen Park im US-Bundesstaat Delaware, siehe Alapocas Woods Park